Nell'ambito dei fenomeni di trasporto, con il termine coefficiente di scambio si indica una delle seguenti grandezze fisiche:
 Coefficiente di scambio di materia
 Coefficiente di scambio termico
 Coefficiente di scambio di quantità di moto o sforzo di taglio

Pagine correlate 
 Coefficiente di trasferimento
 Coefficiente di trasporto